Bolongo ist der Familienname folgender Personen:
 Ebengi Bolongo, kongolesischer Fußballtorhüter
 Likulia Bolongo (* 1939), Premierminister von Zaire